Турнир са великом традицијом. Изузетно јак састав турнира, нарочито у периоду од 1945-1991. када су учествовали шахисти из шест република, данас независних држава. 

Од 1992. више нису учествовали шахисти из отцепљених република Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине и Македоније, а од 2003. године организован је шампионат Србије и Црне Горе. Пошто се Црна Гора од 2007. издвојила као независна држава организује се шаппионат Србије, наследнице бивше Југославије. 2003. и 2004. није организован шампионат.

Списак победника - мушкарци

Краљевина Југославија 

{| class="sortable wikitable"
| style="background:#ccf; text-align:center;"|№
| style="background:#ccf; text-align:center;"|Година
| style="background:#ccf; text-align:center;"|Победници
|-
| 1
| 1935.
| Васја Пирц, Борислав Костић
|- style="background:#ffdead;" 
||2
||1936.
||Васја Пирц
|-
| 3
| 1937.
| Васја Пирц, Мигуел Најдорф, Борислав Костић
|- style="background:#ffdead;" 
||4
||1938.
||Борислав Костић
|-
| 5
| 1939.
| Милан Видмар
|}

Федеративна Народна Република Југославија (ФНРЈ) 

{| class="sortable wikitable"
| style="background:#ccf; text-align:center;"|№
| style="background:#ccf; text-align:center;"|Година
| style="background:#ccf; text-align:center;"|Победници
|-
| 1
| 1945.
| Петар Трифуновић
|- style="background:#ffdead;" 
||2
||1946.
||Светозар Глигорић, Петар Трифуновић
|-
| 3
| 1947.
| Светозар Глигорић, Петар Трифуновић
|- style="background:#ffdead;" 
||4
||1948.
||Светозар Глигорић, Васја Пирц
|-
| 5
| 1949.
| Светозар Глигорић
|- style="background:#ffdead;" 
||6
||1950.
||Светозар Глигорић
|-
| 7
| 1951.
| Браслав Рабар
|- style="background:#ffdead;" 
||8
||1952.
||Петар Трифуновић
|-
| 9
| 1953.
| Васја Пирц
|- style="background:#ffdead;" 
||10
||1955.
||Никола Караклајић
|-
| 11
| 1956.
| Светозар Глигорић
|- style="background:#ffdead;" 
||12
||1957.
||Светозар Глигорић
|-
| 13
| 1958.
| Светозар Глигорић, Борислав Ивков
|- style="background:#ffdead;" 
||14
||1959.
||Светозар Глигорић
|-
| 15
| 1960.
| Светозар Глигорић
|- style="background:#ffdead;" 
||16
||1961.
||Петар Трифуновић
|-
| 17
| 1962.
| Александар Матановић, Драгољуб Минић
|- style="background:#ffdead;" 
||18
||1962.
||Светозар Глигорић
|-
| 19
| 1963.
| Борислав Ивков, Мијо Удовчић
|}

Социјалистичка Федеративна Република Југославија (СФРЈ) 

{| class="sortable wikitable"
| style="background:#ccf; text-align:center;"|№
| style="background:#ccf; text-align:center;"|Година
| style="background:#ccf; text-align:center;"|Победници
|-
| 20
| 1965.
| Милан Матуловић
|- style="background:#ffdead;" 
||21
||1966.
||Светозар Глигорић
|-
| 22
| 1967.
| Милан Матуловић
|- style="background:#ffdead;" 
||23
||1968.
||Предраг Остојић, Јанез Ступица
|-
| 24
| 1969.
| Александар Матановић
|- style="background:#ffdead;" 
||25
||1970.
||Драгољуб Велимировић, Милан Вукић
|-
| 26
| 1971.
| Предраг Остојић, Милан Вукић
|- style="background:#ffdead;" 
||27
||1972.
||Борислав Ивков
|-
| 28
| 1973.
| Божидар Ивановић
|- style="background:#ffdead;" 
||29
||1974.
||Милан Вукић
|-
| 30
| 1975.
| Драгољуб Велимировић
|- style="background:#ffdead;" 
||31
||1976.
||Крунослав Хулак
|-
| 32
| 1977.
| Љубомир Љубојевић, Срђан Марангунић
|- style="background:#ffdead;" 
||33
||1978.
||Александар Матановић
|-
| 34
| 1979.
| Иван Немет
|- style="background:#ffdead;" 
||35
||1980.
||Предраг Николић
|-
| 36
| 1981.
| Божидар Ивановић
|- style="background:#ffdead;" 
||37
||1982.
||Љубомир Љубојевић
|-
| 38
| 1983.
| Душан Рајковић
|- style="background:#ffdead;" 
||39
||1984.
||Предраг Николић
|-
| 40
| 1985.
| Славољуб Марјановић
|- style="background:#ffdead;" 
||41
||1986.
||Драган Барлов
|-
| 42
| 1986.
| Миралем Џевлан
|- style="background:#ffdead;" 
||43
||1988.
||Иван Соколов
|-
| 44
| 1989.
| Зденко Кожул
|- style="background:#ffdead;" 
||45
||1990.
||Зденко Кожул
|-
| 46
| 1991.
| Бранко Дамљановић
|}

Савезна Република Југославија (СРЈ) 

{| class="sortable wikitable"
| style="background:#ccf; text-align:center;"|№
| style="background:#ccf; text-align:center;"|Година
| style="background:#ccf; text-align:center;"|Победници
|-
| 47
| 1992.
| Алекса Стриковић
|- style="background:#ffdead;" 
||48
||1993.
||Мирољуб Лазић
|-
| 49
| 1994.
| Милан Вукић
|- style="background:#ffdead;" 
||50
||1995.
||Петар Поповић
|-
| 51
| 1996.
| Божидар Ивановић
|- style="background:#ffdead;" 
||52
||1997.
||Драгољуб Велимировић
|-
| 53
| 1998.
| Мирослав Марковић
|- style="background:#ffdead;" 
||54
||1999.
||Мирослав Тошић
|-
| 55
| 2000.
| Златко Илинчић
|- style="background:#ffdead;" 
||56
||2001.
||Бранко Дамљановић, А. Ковачевић, Д. Пикула, Н. Остојић
|-
| 57
| 2002.
| Милош Павловић
|}

Србија и Црна Гора (СЦГ) 

{| class="wikitable"
| style="background:#ccf; text-align:center;"|№
| style="background:#ccf; text-align:center;"|Година
| style="background:#ccf; text-align:center;"|Победници
|-
| 1
| 2005.
| Милош Перуновић
|-
| 2
| 2006.
| Бранко Дамљановић
|}

Србија 

{| class="wikitable"
| style="background:#ccf; text-align:center;"|№
| style="background:#ccf; text-align:center;"|Година
| style="background:#ccf; text-align:center;"|Победници
|-
| 1
| 2007.
| Милош Перуновић
|-
| 2
| 2008.
| Иван Иванишевић
|-
| 3
| 2009.
| Иван Иванишевић
|-
| 4
| 2010.
| Никола Седлак
|-
| 5
| 2011.
| Иван Иванишевић
|-
| 6
| 2012.
| Иван Иванишевић
|-
| 7
| 2013.
| Бобан Богосављевић
|}

Списак победника - жене

Федеративна Народна Република Југославија (ФНРЈ) 

{| class="sortable wikitable"
| style="background:#ccf; text-align:center;"|№
| style="background:#ccf; text-align:center;"|Година
| style="background:#ccf; text-align:center;"|Победници
|-
| 1
| 1947.
| Лидија Тимофејева
|- style="background:#ffdead;" 
||2
||1948.
||Лидија Тимофејева
|-
| 3
| 1949
| Лидија Тимофејева, С. Цвенкл
|- style="background:#ffdead;" 
||4
||1950
||Вера Недељковић
|-
| 5
| 1951.
| Вера Недељковић
|- style="background:#ffdead;" 
||6
||1952.
||Вера Недељковић, Милунка Лазаревић
|-
| 7
| 1953.
| Вера Недељковић
|- style="background:#ffdead;" 
||8
||1954.
||Милунка Лазаревић
|-
| 9
| 1955.
| Марија Нађ
|- style="background:#ffdead;" 
||10
||1956.
||Милунка Лазаревић
|-
| 11
| 1957.
| Милунка Лазаревић
|- style="background:#ffdead;" 
||12
||1958.
||Вера Недељковић
|-
| 13
| 1959.
|
|- style="background:#ffdead;" 
||14
||1960.
||Милунка Лазаревић
|-
| 15
| 1961.
| Катарина Јовановић
|- style="background:#ffdead;" 
||16
||1962.
||Милунка Лазаревић
|-
| 17
| 1963.
| Милунка Лазаревић
|}

Социјалистичка Федеративна Република Југославија (СФРЈ) 

{| class="sortable wikitable"
| style="background:#ccf; text-align:center;"|№
| style="background:#ccf; text-align:center;"|Година
| style="background:#ccf; text-align:center;"|Победници
|-
| 18
| 1964.
|
|- style="background:#ffdead;" 
||19
||1965.
||Вера Недељковић
|-
| 20
| 1966.
|
|- style="background:#ffdead;" 
||21
||1967.
||Хенријета Конарковска-Соколов
|-
| 22
| 1968.
|
|- style="background:#ffdead;" 
||23
||1969.
||Ружица Јовановић
|-
| 24
| 1970.
|
|- style="background:#ffdead;" 
||25
||1971.
||Хенријета Конарковска-Соколов
|-
| 26
| 1972.
| Катарина Јовановић
|- style="background:#ffdead;" 
||27
||1973.
||Амалија Пихајлић
|-
| 28
| 1974.
| Катарина Јовановић
|- style="background:#ffdead;" 
||29
||1975.
||Милунка Лазаревић
|-
| 30
| 1976.
| Милунка Лазаревић
|- style="background:#ffdead;" 
||31
||1977.
||Амалија Пихајлић, Гордана Марковић
|-
| 32
| 1978.
| Оливера Прокоповић
|- style="background:#ffdead;" 
||33
||1979.
||Милунка Лазаревић
|-
| 34
| 1980.
|
|- style="background:#ffdead;" 
||35
||1981.
||Гордана Марковић
|-
| 36
| 1982.
| Милунка Лазаревић
|- style="background:#ffdead;" 
||37
||1983.
||Марија Петровић, Сузана Максимовић
|-
| 38
| 1984.
| Марија Петровић
|- style="background:#ffdead;" 
||39
||1985.
||Зорица Николин
|-
| 40
| 1986.
| Алиса Марић
|- style="background:#ffdead;" 
||41
||1987.
||Зорица Николин
|-
| 42
| 1988.
| Весна Мишановић-Басагић
|- style="background:#ffdead;" 
||43
||1989.
| style="background:#ffdead;"|
|-
| 44
| 1990.
| Јорданка Мићић
|- style="background:#ffdead;" 
||45
||1991.
||Мирјана Марић, Сузана Максимовић
|}

Савезна Република Југославија СРЈ 

{| class="sortable wikitable"
| style="background:#ccf; text-align:center;"|№
| style="background:#ccf; text-align:center;"|Година
| style="background:#ccf; text-align:center;"|Победници
|-
| 46
| 1992.
| Сања Вуксановић
|- style="background:#ffdead;" 
||47
||1993.
||Мирјана Марић
|-
| 48
| 1994.
| Ирина Челушкина
|- style="background:#ffdead;" 
||49
||1995.
||Наташа Бојковић
|-
| 50
| 1996.
| Наташа Бојковић
|- style="background:#ffdead;" 
||51
||1997.
||Наташа Бојковић
|-
| 52
| 1998.
|
|- style="background:#ffdead;" 
||53
||1999.
| style="background:#ffdead;"|
|-
| 54
| 2000.
|
|- style="background:#ffdead;" 
||55
||2001.
| style="background:#ffdead;"|
|-
| 56
| 2002.
| Светлана Прудникова
|}

Србија и Црна Гора СЦГ 

{| class="sortable wikitable"
| style="background:#ccf; text-align:center;"|№
| style="background:#ccf; text-align:center;"|Година
| style="background:#ccf; text-align:center;"|Победници
|-
| 1
| 2003.
|
|- style="background:#ffdead;" 
||2
||2004.
| style="background:#ffdead;"|
|-
| 3
| 2005.
| Ирина Чељушкина
|- style="background:#ffdead;" 
||4
||2006.
||Ирина Чељушкина
|}

Србија 

{| class="wikitable"
| style="background:#ccf; text-align:center;"|№
| style="background:#ccf; text-align:center;"|Година
| style="background:#ccf; text-align:center;"|Победници
|-
| 1
| 2007.
| Анђелија Стојановић
|-
| 2
| 2008.
| Анђелија Стојановић
|}

Референце

Спољашње везе 
 Шах у Југославији и Србији
 Шампионати Југославије
 Шампионат Србије 2008. за жене 

Национални шампионати
Шах у Југославији